Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2011 проводился с 5 по 6 июня 2011 года в городе Окленд на арене «Paradice Avondale».

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала команда Team Williamson (скип Kenny Williamson; команда стала чемпионом среди смешанных команд в 1-й раз), победившая в финале команду Hard Yards (скип Peter Taylor). Бронзовые медали завоевала команда Ayrshire Rockers (скип Iain Craig).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды разбиваются на 2 группы по 4 команды в каждой и играют между собой по круговой системе в один круг. Кроме этого команды выполняют тестовые броски в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды), по их сумме команды ранжируются при равенстве итогового количества побед (если команд с одинаковым количеством побед в группе больше двух; если таких команд две, более высокое место занимает команда, победившая в их личной встрече). Затем на втором этапе, плей-офф, проводимом по олимпийской системе, две лучшие команды в каждой группе играют полуфиналы наперекрест (то есть «1-е место в группе А» с «2-м местом в группе B» и аналогично для группы Б). Победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие разыгрывают бронзу в матче за 3-е место. Команды, занявшие в группах 3-е и 4-е места, также по олимпийской системе (полуфиналы, матч за 5-е место, матч за 7-е место) разыгрывают места с 5-го по 8-е.

Все матчи проводятся в 6 эндов, кроме полуфиналов (в плей-офф за 1—4 место) и финала — которые проводятся в 8 эндов.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в полуфиналы плей-офф за 1—4 места

Плей-офф

За 5—8 места

За 1—4 места 

Полуфиналы. 6 июня

Матч за 3-е место. 6 июня

Финал. 6 июня

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2011
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2011
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2011

Спорт в Новой Зеландии в 2011 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Окленде (Новая Зеландия)
Июнь 2011 года